Druga crnogorska fudbalska liga (czarnog. Друга лига Црне Горе) – piłkarska liga w Czarnogórze, która jest łącznikiem między Prvą Ligą, a Trećą Ligą.

Rozgrywki toczą się w jednej grupie i uczestniczy w niej 12 drużyn z których pierwsza awansuje do „najwyższej klasy rozgrywkowej”, a dwie kolejne drużyny walczą w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej z 8. i 9. drużyną Prva ligi. Ostatnie dwie drużyny (w sezonach 2016/17 i 2017/18 ostatnie trzy drużyny) spadają do Trećej Ligi.

Mistrzowie ligi (od 2000 roku)

Drużyny występujące w sezonie 2021/22 
 FK Arsenal Tivat
 FK Berane 
 FK Bokelj Kotor 
FK Cetinje 
 FK Grbalj Radanovići 
 FK Igalo 1929 
 FK Jedinstvo Bijelo Polje 
 FK Kom Podgorica 
OFK Mladost Donja Gorica 
OFK Titograd Podgorica

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FSCG
 

Czarnogóra
2
Rozgrywki piłkarskie w Serbii i Czarnogórze